

Codici 
 STK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sterling (Colorado, Stati Uniti)

Sigle 
 STK – in archeologia sta per Stichbandkeramik o cultura della ceramica decorata a punzone